101-й выпуск  Милан — Сан-Ремо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии.  Гонка прошла 20 марта 2010 года в рамках Мирового календаря UCI 2010. В результате финишного спринта на набережной Сан-Ремо победителем гонки в третий раз в своей карьере стал испанский велогонщик Оскар Фрейре.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 17 команд категории UCI ProTeam. Также организаторы пригласили 8 проконтинентальных команд.

Маршрут 
Старт гонки по традиции был в Милане, а финиш в Сан-Ремо. Маршрут остался прежнем по сравнению с прошлым годом. Гонщикам предстояло преодолеть четыре категорийных подъёма — Пассо дель Туркино (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Ле Мани (протяжённость 4,7 км, градиент средний 6,7% и максимальный 11%) на середине пути, а на заключительных 30 км Поджио (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Чипрессу (протяжённость 5,6 км, градиент средний 4,1% и максимальный 9%). Финиш располагался на Лингомаре Итало Кальвино. Протяжённость дистанции составила чуть больше 290 км.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 

2010 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2010 году
Март 2010 года